Ivindomyrus opdenboschi (del grec Ivindo, del riu Ivindo; myros, mascle de murènid) és una espècie monotípica de «peix elefant» en la família mormyridae.

Només es pot trobar en el riu Ivindo a Gabon, Àfrica. Pot aconseguir una grandària d'aproximadament 27 cm.

Estat de conservació 
Respecte a l'estat de conservació es pot indicar que d'acord amb la UICN, pot catalogar-se en la categoria de «vulnerable (VU)».

Filogènia

Referències 

Mormírids